
Termin -{PTH}- ima više značenja.
 Paratiroidni hormon, ćelijski receptor
 Fenolftalein, indikator